Onderdistrict in Indonesië
 Leles (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Leles (Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Leles (Serba Jadi), een plaats in het regentschap Oost-Atjeh in de provincie Atjeh
 Leles (Leles), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Leles (Sagalaherang), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
Gemeente in Slowakije
 Leles (Slowakije), een gemeente in de regio Košice